Cirillo steht für:

 männlicher Vorname, siehe Kyrill #Cyrillo, Vorname

Cirillo ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Cirillo (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Domenico Cirillo (1739–1799), neapolitanischer Arzt und Naturforscher
 Dominick Cirillo (* 1929), US-amerikanischer Mafioso
 Lanfranco Cirillo (* 1959), italienisch-russischer Architekt
 Roberto Cirillo (* 1971), Schweizer Manager
 Wally Cirillo (1927–1977), US-amerikanischer Jazzpianist

Siehe auch:
 Cirilo